Oberbierbaum ist der Name folgender Orte:

 Oberbierbaum (Gemeinde Pöggstall), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Oberbierbaum (Gemeinde Zwentendorf), Ortschaft von Zwentendorf an der Donau, Bezirk Tulln, Niederösterreich